

Patronymie

 Alfred Jodl (1890-1946) est un Generaloberst allemand et chef de l'état-major de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Ferdinand Jodl (1896-1956) est un General der Gebirgstruppe allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.